Estació de trens convencionals de la ciutat de Tarragona: Estació de Tarragona
 Estació de trens d'alta velocitat: Estació del Camp de Tarragona
 Futura estació de trens: Estació Central de Tarragona
 Estació de metro de la Línia 3 del metro de Barcelona a l'Eixample: Estació de Tarragona (Metro de Barcelona)